Джон Па́льмер из Бата (; 1742 — 16 августа 1818) — владелец театра и организатор британской системы почтовых дилижансов, которая положила начало великим реформам  введением эффективной службы доставки почты дилижансами на территории Великобритании в конце XVIII века. Он дважды был мэром Бата и генеральным контролёром (Comptroller General) британского почтового ведомства, а впоследствии — депутатом парламента от избирательного округа Бата (с 1801 по 1807 год).

Театр 
Пальмер был старшим сыном преуспевающего пивовара и владельца театра в Бате. После отца он унаследовал принадлежавший тому , и получил на него  в 1768 году, что фактически означало наличие у него монополии на театры в городе, а также права использовать название «Королевский театр». Это был первый театр за пределами Лондона, получивший такое право. Второму театру Пальмера, открытому в Бристоле, этот статус был присвоен в 1778 году, и он стал называться ). Пальмер работал агентом отца в Лондоне, часто совершая поездки из Лондона в Бат, и после того, как его отец решил отойти от дел в 1776 году, патент перешёл к сыну. Джон Пальмер продолжал руководить театром до 1785 года. В обоих театрах работал один актёрский коллектив, поэтому Пальмеру приходилось быстро перевозить актёров, рабочих сцены и реквизит между Бристолем и Батом, и он основал службу дилижансов, обеспечивавшую безопасную, быструю и эффективную перевозку актёров и багажа. Позже, когда Пальмер занялся почтой, он посчитал, что служба дилижансов, которую он организовал для перевозок между театрами, может быть использована для доставки почты по всей стране.

Почтовые дилижансы 

Служба доставки почты в Британии существовала в неизменном виде в течение примерно 150 лет: с момента её введения в 1635 году верховые на лошадях скакали между станциями, где почтмейтер вынимал письма, предназначенные для местного района, вручая остальные и новую почту следующему гонцу. Почтовые гонцы часто становились жертвой грабителей, и эта система была неэффективной.

Поскольку Пальмер уже много пользовался услугами дилижансов для поездок между городами по роду своей деятельности, то он обратил внимание, что они гораздо более эффективны по сравнению с действовавшей тогда системой доставки почты, причём настолько, что он мог добраться из Бата в Лондон за один день, тогда как доставка почты занимала три дня. Ему пришло в голову, что на основе такой службы дилижансов можно организовать общенациональную службу доставки почты, поэтому в 1782 году он предложил почтовому ведомству в Лондоне перенять эту идею. Он столкнулся с сопротивлением чиновников, полагавших, что существующую систему улучшить невозможно, но в конце концов канцлер казначейства Уильям Питт разрешил ему провести пробную поездку между Бристолем и Лондоном. При прежней системе поездка занимала до 38 часов. Дилижанс, нанятый на средства Пальмера, выехал из Бристоля в 16 часов 2 августа 1784 года и прибыл в Лондон уже через 16 часов.

Впечатлённый этой пробной поездкой, Питт разрешил открытие новых почтовых маршрутов. В течение месяца были организованы маршруты из Лондона в Норвич, Ноттингем, Ливерпуль и Манчестер, а к концу 1785 года также были открыты маршруты в следующие крупные города Англии и Уэльса: Лидс, Дувр, Портсмут, Пул, Эксетер, Глостер, Вустер, Холихед и Карлайл. В следующем году добавился рейс до Эдинбурга, а заслуги Палмера оценили, назначив его инспектором и генеральным контролёром почтового ведомства. К 1797 году уже насчитывалось сорок два маршрута.

Работа в почтовом ведомстве 
Среди приводимых Пальмером доводов о необходимости изменений был довод о том, что улучшение качества почтовых услуг послужило бы оправданием повышения почтовых сборов, поэтому ему были обещаны два с половиной процента от суммы повышения доходов, а также контроль над новой службой. 11 октября 1786 года он был назначен генеральным контролёром почтового ведомства, но с уплатой ему положенной доли из существенно возросшей прибыли (которая возросла с 51 тысячи фунтов стерлингов в 1784 году до 73 тысяч фунтов стерлингов в 1787 году) произошла некоторая задержка. В конце концов, после проведённого в 1789 году следственной комиссией расследования ему была выплачена задержанная сумма, но не в полном объёме, как требовал Пальмер.

Вначале экипажи, лошадей и кучера предоставляли подрядчики. За получение контрактов развернулась сильная конкуренция, поскольку они обеспечивали фиксированный постоянный доход помимо тех денег, которые компании взимали с пассажиров в оплату проезда. К началу XIX века почтовое ведомство располагало собственным парком дилижансов, покрашенных в чёрно-красный цвет. Конструкция первых дилижансов была плохой, но в 1787 году почта приняла улучшенный дизайн, запатентованный Джоном Безантом (John Besant), после чего Безант вместе со своим партнёром Джоном Видлером (John Vidler) стали монополистами по поставке почтовых карет и фактическими монополистами по их содержанию и обслуживанию.

В качестве генерального контролёра Пальмер подчинялся , и хотя он пытался реформировать работу почты, он постоянно конфликтовал со своим начальником, и не в последнюю очередь из-за присущей ему привычки превышения своих служебных полномочий без ведома главного почтмейстера.

Развитие железных дорог в 1830-е годы положило конец перевозке почты дилижансами. Первая перевозка почты по железной дороге между Ливерпулем и Манчестером произошла 11 ноября 1830 года. К началу 1840-х годов начался вывод из эксплуатации многих базирующихся в Лондоне почтовых дилижансов. Последний почтовый маршрут из Лондона (в Норвич) был закрыт в 1846 году. В провинции эксплуатация почтовых карет продолжалась в течение 1850-х годов, но и их со временем сменил железнодорожная почтовая связь.

Последние годы жизни 
После ряда конфликтов с руководством Пальмер был фактически уволен в 1792 году, но в следующем году Питт назначил ему государственную пенсию в размере 3 тысячи фунтов стерлингов в год. Тем не менее Пальмер продолжал добиваться выплаты ему гораздо более значительной суммы, на которую, по его мнению, он имел право, и в конце концов в 1813 году (намного позже смерти Питта) парламентом был принят закон о выделении ему суммы в 50 тысяч фунтов стерлингов.

Внедрение почтовых карет коренным образом изменило работу британской почты, и Пальмер удостоился многочисленных почестей за это, получив привилегии  многих больших и малых городов. Особым почётом он пользовался в городе Бате, став мэром города в 1796 году и во второй раз в 1809 году, а также представляя город в британском парламенте с 1801 по 1808 год. Его влияние на городской совет Бата (Common Council of Bath; совет в те дни имел исключительное право голоса при назначении членов парламента от города) было настолько велико, что Пальмер вышел из состава парламента в 1808 году, зная, что его сын Чарльз Пальмер (Charles Palmer; 1777—1851) будет избран вместо него.

Джон Пальмер умер в Брайтоне в 1818 году и был похоронен в церкви Батского аббатства.

См. также 
 История почты и почтовых марок Великобритании
 Почтовый музей Бата

Примечания

Литература 
 Dictionary of National Biography (1885—1900)

Ссылки 
 Почтовый музей Бата
 Британский почтовый музей и архив
 Leigh Rayment’s Peerage Page 

Члены парламента Соединённого королевства (1801—1802)
Члены парламента Соединённого королевства (1802—1806)
Члены парламента Соединённого королевства (1806—1807)
Члены парламента Соединённого королевства (1807—1812)
Антрепренёры
Театральные продюсеры Великобритании
История почты Великобритании